Galewsky ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Galewsky (1864–1935), deutscher Dermatologe
 Louis Galewsky (1819–1895), deutscher Unternehmer, Spirituosenhersteller